4 miejscowości w Polsce: 
 Głodno – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska 
 Głodno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Głodno – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice  
 Głodno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów